L'attentat d'Istanbul peut renvoyer à :
 l'attentat d'Istanbul de 1999 ;
 les attentats d'Istanbul de 2003 ;
 l'attentat d'Istanbul de 2008 ;
 l'attentat d'Istanbul de 2010 ;
 l'attentat d'Istanbul de 2015 ;
 l'attentat d'Istanbul de janvier 2016 ;
 l'attentat d'Istanbul de mars 2016 ;
 l'attentat d'Istanbul du 7 juin 2016 ;
 l'attentat d'Istanbul du 28 juin 2016 ;
 l'attentat d'Istanbul du  janvier 2017 ;
 l'attentat d'Istanbul de 2022.